

Patronymes 
 Claire Coombs (1974- ) est une princesse de Belgique.
 Ernie Coombs (1927-2001) est un acteur et scénariste canadien.
 Frederick Coombs (1803-1874), photographe américain.
 Lescott Kevin Lyttle Coombs (1976-), musicien saint-vincentais.
 Pat Coombs (1926-2002) est une actrice anglaise.
 Robin Coombs (1921–2006) est un médecin immunologiste britannique.
 Walter P. Coombs (1942- ) est un paléontologue américain.

Toponymie

 Coombs est un village de la Colombie-Britannique au Canada.

Divers
 méthode de Coombs ou vote exhaustif est un système de vote par classement. 
 test de Coombs ou test à l'antiglobuline.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais